Sklářský vrch nese několik vrcholů:

 Sklářský vrch (763 m) – vrch západně od Lesné v Českém lese
 Sklářský vrch (1194 m) – hora západně od Železné Rudy na Šumavě